Семочичи има више значења:

 Семочичи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Семочичи, Самачике (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику